Ženská dvouhra I. ČLTK Prague Open 2022 probíhala v první polovině května 2022. Do singlové soutěže pražského tenisového turnaje na okruhu ITF, hraného na štvanické antuce, nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla německá tenistka Jule Niemeierová, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala 20letá Polka Maja Chwalińská, jež ve finále zdolala nejvýše nasazenou Gruzínku Jekatěrinu Gorgodzeovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–3. V probíhající sezóně si připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu ITF Women's World Tennis Tour a po varšavském WSG Open 2019 druhý s dotací 60 tisíc dolarů. Bodový zisk ji posunul na nové kariérní maximum, 178. místo žebříčku WTA.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

I. ČLTK Prague Open 2022